Targa, un fabricant de jantes en aluminium pour automobiles ;
 Targa, un fabricant allemand de matériel informatique ;
 Targa, un type de carrosserie mi coupé mi spider ;
 Truevision Targa, un format de fichier image ;
 Targa Florio, une course automobile qui se déroulait sur les routes de Sicile ;
 Targa, un rappeur ;
 Targa (berbère : ⵜⴰⵔⴳⴰ) est le singulier de Tirgwin, équivalent de saguia en arabe maghrébin : canal d'irrigation alimenté par un barrage sur oued. C'est en outre un toponyme très répandu au Maghreb, notamment dans les oasis du désert marocain. Il existe un quartier nommé Targa, à l'ouest de Marrakech